Mužská dvouhra Qatar ExxonMobil Open 2022 probíhala ve druhé polovině února 2022. Do singlové soutěže katarského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů.

Finále představovalo reprízu přímého boje o titul z roku 2021. Vítězem se stal druhý nasazený Španěl Roberto Bautista Agut, jenž za 86 minut oplatil předchozí porážku gruzínské turnajové trojce Nikolozi Basilašvilimu po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo jubilejní desátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Španělská světová šestnáctka odehrála třetí katarské finále, když na turnaji triumfovala již v roce 2019, což byla poslední předchozí trofej. Více než jeden titul na jediném turnaji Agut získal i na Auckland Open v letech 2016 a 2018.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2022
ATP Tour 2022